Andermyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Andermyrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (6,59 ha)
Andermyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn